Lev Tolstoy, Lev Tolstoj und Lew Tolstoi (unterschiedliche Transkriptionen von russisch ) stehen für:

 Lew Nikolajewitsch Tolstoi (1828–1910), russischer Schriftsteller
 Lew Tolstoi (Ort), Siedlung in der Oblast Tula, Russland
 Lev Tolstoy (Schiff), ein Flusskreuzfahrtschiff
 (2810) Lev Tolstoj, ein Asteroid des Hauptgürtels
 Lew Tolstoi (Personenreisezug), Moskau-Helsinki

Siehe auch:
 Tolstoi (Begriffsklärung)
 Tolstoy (Begriffsklärungsseite)

ru:Лев Толстой (значения)